En droit constitutionnel canadien, le principe de dialogue est une manière d'interpréter la Charte canadienne des droits et libertés qui considère que l'examen judiciaire des législations fait partie d'un dialogue entre les législatures et les tribunaux. Plus précisément, il inclut l'introduction de nouvelles législations par les gouvernements en réponse aux jugements de la cour et la reconnaissance par la cour de l'effort lorsque la nouvelle législation est contestée.

Cette approche a été introduite par le constitutionnaliste Peter Hogg. Néanmoins, le principe est controversé puisqu'il tend à justifier ce que beaucoup de critiques considèrent comme de l'activisme judiciaire.

Source 
 .

Constitution du Canada
Dialogue